Zbigniew Jan Głowacki (ur. 1931) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, docent doktor nauk humanistycznych
 Zbigniew Głowacki – polski bokser, brązowy medalista Mistrzostw Polski w Boksie w 1983
 Zbigniew Głowacki – polski scenarzysta i reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Olsztyńskiego Teatru Lalek

Przypisy